Sergej Petrovič Žukov (), ruski hokejist, * 23. november 1975, Novosibirsk.

Žukov je kariero začel pri klubu Sibir Novosibirsk v ruski ligi, sredi sezone pa je prestopil v klub Lokomotiva Jaroslavelj, kjer je igral vse do konca svoje kariere. S klubom je v sezonah 1996/97, 2001/02 in 2002/03 osvojil naslov ruskega državnega prvaka.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006 in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 36
| 1
| 4
| 5
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 94/95
|
| 27
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 95/96
|
| 52
| 0
| 2
| 2
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 96/97
|
| 44
| 0
| 6
| 6
|
| 34
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 97/98
|
| 46
| 2
| 6
| 8
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska 2. liga
| 98/99
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 98/99
|
| 40
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 99/00
|
| 36
| 1
| 4
| 5
|
| 14
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 00/01
|
| 44
| 1
| 4
| 5
|
| 16
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 01/02
|
| 50
| 2
| 7
| 9
| +16
| 20
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +3
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 02/03
|
| 50
| 0
| 9
| 9
| +23
| 18
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 03/04
|
| 52
| 0
| 5
| 5
| +14
| 14
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska 3. liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 04/05
|
| 54
| 3
| 2
| 5
| +2
| 22
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 05/06
|
| 51
| 1
| 6
| 7
| +8
| 42
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 06/07
|
| 54
| 2
| 6
| 8
| +3
| 24
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 07/08
|
| 46
| 1
| 2
| 3
| -6
| 18
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| +3
| 4
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 08/09
|
| 55
| 1
| 1
| 2
| +19
| 26
|
| 19
| 0
| 0
| 0
| +2
| 10
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 09/10
|
| 56
| 3
| 1
| 4
| 
| 18
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 10/11
|
| 47
| 0
| 4
| 4
| 
| 16
|
| 18
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 887
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | +83
| bgcolor="#7FFF00" | 400
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 162
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj